Tanzania
Mbuga – circoscrizione della regione di Dodoma
Mbuga – circoscrizione della regione di Morogoro